Görgény,  folyó Romániában, a Maros bal oldali mellékfolyója
 Görgényszentimre korábbi neve
 Görgény vára, vár Görgényszentimre mellett
 Görgényi-havasok